Joachim Whaley – storico e linguista inglese
 Frank Whaley – attore statunitense
 Robert Whaley – ex cestista statunitense